Selbstbinder bezeichnet:

eine historische landwirtschaftliche Maschine, siehe Mähbinder
in Österreich und Südostdeutschland eine Krawatte